Yin kan syfta på:

Yin (kinesisk mytologi) – den kvinnliga principen i kinesisk mytologi
Yin härad – idag det kinesiska stadsdistriketet Yinzhou, Ningbo
Yinxu – de utgrävda ruinerna efter Shangdynastin
 Yindynastin – en kinesisk kunglig dynasti 1555–1045 f.Kr., se Shangdynastin

WP:Projekt Kina